Гагнеф (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Гагнеф — місто у Швеції, у лені Даларна.